Гиндибский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тляратинском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Ибрагимотар.

Население

Состав 

Оба населённых пункта сельсовета расположены на территории Бабаюртовского района.

Примечания 

Муниципальные образования Тляратинского района
Сельские поселения Дагестана